Salat peut désigner :

Toponyme 
 Salat, village de l'Inde, dans le district de Kulpahar.

Hydronyme 
 Salat, rivière du département de l'Ariège passant à Saint-Girons ; affluent de la Garonne.

Langage 
 Le catalan salat, dialecte du catalan parlé dans un petit secteur de la province de Gérone.

Autre 
 Salat, nom arabe de la prière dans l'islam :